Помрой (Pomroy, Pomeroy) — фамилии и топонимы.

Персоналии 
Pomroy
 Помрой, Ральф (1930—1952) — солдат армии США, участник Корейской войны.
  (1930—2007) — американский джазовый музыкант.

Pomeroy
 Помрой, Уильям (1916— 2009) — американский писатель и поэт, коммунистический деятель и революционер-интернационалист.
 Помрой, Уорделл (1913—2001) — американский сексолог.

Топонимы 
Pomroy
 Помрой (тауншип, округ Айтаска, Миннесота)
 Помрой (тауншип, округ Канейбек, Миннесота)

Pomeroy
 Помрой (Северная Ирландия) — деревня.
 Помрой (Айова)
 Помрой (Вашингтон)
 Помрой (Огайо)
 Помрой (Пенсильвания)